Hollenthon, une commune autrichienne du district de Wiener Neustadt-Land en Basse-Autriche.
 Hollenthon un groupe de death mélodique originaire d'Autriche.